Mösinger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Mösinger (1831–1878), österreichischer Geistlicher, römisch-katholischer Theologe
 Robert Mösinger (1898–1959), deutscher Journalist
 Stephan Mösinger (1697–1751), Abt des Zisterzienserklosters Kloster Langheim